Chimborazo es un topónimo, que puede referirse a:

 Chimborazo, una ciudad de la parroquia de Saint Joseph, en Barbados;
 la provincia de Chimborazo del Ecuador;
 el volcán Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador y actualmente inactivo;
 Cerro Chimborazo, en el parque nacional Henri Pittier, Venezuela.